Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 1822 au Royaume Uni des Pays-Bas.

Chronologie 
Fondation de la « Société des Pays-Bas pour favoriser le développement de l’industrie nationale » () sur l'initiative du roi Guillaume .
Inauguration de la  (Cabinet royal de peintures) à La Haye.

Littérature

Naissances
12 janvier : Étienne Lenoir, inventeur français d'origine belge († ).
30 janvier : Joseph Jaquet, sculpteur belge († ).
17 mars : Louis Bonet,  peintre belge († ).
29 mars : Joseph Quinaux, peintre belge († ).
2 juillet : Prosper Drion, sculpteur belge († ).
22 août : Édouard Fiers, sculpteur belge († ).
2 octobre : Jan Kappeyne van de Coppello, avocat et homme politique néerlandais († ).
10 décembre : César Auguste Franck, professeur, organiste et compositeur français d'origine belge († ).

Décès

Bibliographie

Notes et références 

 1822
1822 en Europe

